Baloise Belgium Tour 2022 – 91. edycja wyścigu kolarskiego Baloise Belgium Tour, która odbyła się w dniach od 15 do 19 czerwca 2022 na liczącej blisko 718 kilometrów trasie z Merelbeke do Beringen. Wyścig kategorii 2.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja drużynowa

Liderzy klasyfikacji

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Belgii
UCI ProSeries 2022
2022 w Belgii